Shadowlands (Glass Hammer): een album van Glass Hammer uit 2004
 Shadowlands (Venus In Flames): een album van Venus In Flames uit 2006
 Shadowlands (Klaus Schulze): een studioalbum van Klaus Schulze uit 2013
 Shadowlands (televisiefilm): een Engelse televisiefilm van Norman Stone uit 1985
 Shadowlands (film): een Engelse film van Richard Attenborough uit 1993
 Shadowlands (computerspel): een computerspel